Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2010 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić. Das Finale bestritten Robert Lindstedt und Horia Tecău gegen Jürgen Melzer und Philipp Petzschner, welches Melzer und Petzschner in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ITF-Website

Herrendoppel
2010